Asiatiska mästerskapet i fotboll för damer 2003 spelades i Thailand 8–21 juni 2003. Det var den 14:e upplagan av turneringen.

Matcher spelades i Bangkok på Rajamangala Stadium och Nakhon Sawan Stadium. Nordkorea försvarade sin title från 2001. Turneringen gällde också kval till VM 2003, Nordkorea kvalificerade sig dit som mästare, Kina som tvåa och trea efter ytterligare en kvalmatch.

Kvalificerade lag och upplägg
14 lag deltog, bland andra värdnationen Thailand och regerande mästarna Nordkorea. Lagen delades in i tre grupper där alla mötte alla. Då gruppspelet var över gick de fyra lagen med bäst resultat vidare till slutspelet.

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
  (värdnation)

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Externa länkar

Matchresultat på AFC:s officiella webbplats
Resultat hos RSSSF

2003 i Thailand
Fotbollsåret 2003
Fotboll i Thailand
2003
Internationella sportevenemang i Thailand
Sportevenemang i Bangkok
Bangkok under 2000-talet